Хаузен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Биркенфельд. Подчиняется управлению Раунен. Население составляет 190 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 4,99 км². Официальный код — 07 1 34 035.

География 
Деревня Хаузен расположена в долине Ханенбах в центре Хунсрюка. На западе — Раунен, на севере — Оберкирн, на востоке — Воппенрот, на юге — Бунденбах. В деревне также находятся резиденции Биркенхоф, Брунненбергерхоф и Зонненхоф.

Население 
Развитие населения Хаузена; значения с 1871 по 1987 год основаны на переписях:

Экономика и инфраструктура 
В деревне есть деревенская ратуша, также называемая «Альте Шуле» (). Она была построена в 1928 году. В настоящее время работают два ресторана.

В Кирне находится станция железнодорожной линии Бинген-Саарбрюккен. На севере находится Бундесштрассе 50 и аэропорт Франкфурт-Хан.

Политика

Местный совет 
Местный совет в Хаузене состоит из шести советников, избранных большинством голосов на местных выборах 26 мая 2019 года, и почетного местного мэра в качестве председателя.

Бургомистр 
Герберт Фридрих стал местным мэром Хаузена в 2014 году. На прямых выборах 26 мая 2019 года он был переизбран еще на пять лет с долей голосов за 89,81 %.

Культура и достопримечательности 
Тропа Sirona проходит через Хаузен вдоль долины Ханенбаха до кельтского поселения Альтбург.

Примечания 

Рейнланд-Пфальц
Населённые пункты Германии